Тыну Саар (; 6 августа 1944, Куремаа — 12 июля 2022) — эстонский советский актёр.

Биография 
Родился в 1944 году в Куремаа, сын слесаря.

В 1972 году окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории (курс Вольдемара Пансо).

С 1963 по 1968 год работал фотографом.

В 1972—1980 годах — актёр Государственного молодежного театра Эстонской ССР.

В 1980—1998 годах — актёр Эстонского государственного академического театра драмы им. В. Кингисеппа, с 1996 года был руководителем труппы.

Одновременно в 1970-84 также преподавал сценическую речь на кафедре исполнительских искусств Таллиннской государственной консерватории.

Выйдя на пенсию, занимался садоводством, изредка снимаясь в кино.

Скончался 12 июля 2022 года.

Фильмография 
 1971 — Дон Жуан в Таллине / Don Juan Tallinnas — Дон Пабло, кавалер
 1973 — Родник в лесу / Ukuaru — Артур
 1977 — Цену смерти спроси у мёртвых / Surma hinda küsi surnutelt — эпизод
 1977 — Мымми и азбука / Mõmmi ja aabits — волчонок
 1978 — Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa (СССР, Польша) — Курт Вебер
 1980 — Лесные фиалки / Metskannikesed — Лаури
 1981 — Россия молодая — Джеймс
 1983 — Боковой ветер / Küljetuul — тренер
 1985 — Документ Р — эпизод
 1986 — Голова Горгоны — Городецкий
 1987 — Заклятие долины змей / Klątwa Doliny Węży (Польша, СССР, Вьетнам) — Саар
 1991 — Пляска смерти / Surmatants — судья
 1992 — Слеза Князя тьмы / Saatana pisar (Эстония, Польша, Россия) — Карл, друг Гуннара
 1994 — Огненная вода (Эстония) — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Saar, Tõnu // Eesti Entsüklopeedia
 Tõnu Saar // Eesti filmi andmebaasis

Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Персоналии:Эстонский драматический театр